geografie
Melby (Frederiksværk-Hundested), plaats in de Deense gemeente Frederiksværk-Hundested
Melby (parochie, Frederiksværk-Hundested)
Melby (parochie, Nordfyn)
personen 
Peter Melby, directeur UTMB-centrum voor tropische ziekten